Huberťák může být:

 hubertus (kabát), lidově huberťák – dlouhý lovecký kabát
 Huberťák – přezdívka Ladislava Kučery